The Essential Judas Priest е компилационен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Съдържа 2 диска с 34 песни от кариерата на групата до албума Angel of Retribution, не включва песни с Тим „Рипър“ Оуенс.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Скот Травис – барабани (1, 2, 16 диск 1; 8, 13, 17 диск 2)
 Дейв Холънд – барабани (2, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17 диск 1; 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 15, 16 диск 2)
 Лес Бинкс – барабани (3, 9, 13 диск 1; 5, 6, 12 диск 2)
 Саймън Филипс – барабани (4 диск 1; 9 диск 2)
 Алън Муур – барабани (5 диск 1; 14 диск 2)
 Дон Ейри – клавиши (12 диск 1)

Песни

Бележки 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 2006 година
Компилации